Crybaby — четвертий мікстейп американського співака Lil Peep, випущений 10 червня 2016 року. Пізніше був посмертно перевипущений AWAL на стримінгові сервіси 10 червня 2020 року.

Трек-ліст

Примітки 

Альбоми Lil Peep ‎